

Musica 
 Starchild Records – etichetta discografica giapponese
 Starchild – produttore discografico italiano
 Starchild – album di Teena Marie del 1984
 Starchild – album di O.C. del 2005

Pseudoscienza 
 Starchild – nome assegnato a un cranio deforme scoperto intorno al 1930